Slovo dingir může znamenat:

 dingir – znak klínového písma pro božstvo
 Dingir (nakladatelství) – nakladatelství založené Zdeňkem Vojtíškem a Janem Kotrčem v roce 1998
 Dingir (časopis) – religionistický časopis, který vydává nakladatelství Dingir
 Dingir (album) – hudební album americké deathcore skupiny Rings of Saturn z roku 2013